

Toponymes 
 Boset, subdivision administrative en Éthiopie ;
 Boset-Bericha, volcan en Éthiopie.

Voir aussi